

Presentación previa 
El rumano Adrian Ungur no pudo defender con éxito su título obtenido la pasada temporada, tras caer derrotado en la segunda ronda, ante el uruguayo Martín Cuevas.

El bosnio Damir Džumhur ganó el título, derrotando al español Pere Riba en la final, 6–4, 7–63

Cabezas de serie 

 Pere Riba (FINAL)
 Victor Hănescu (Segunda ronda)
 Frank Dancevic (Primera ronda)
 Adrian Ungur (Segunda ronda)

<li>  'Damir Džumhur (CAMPEÓN)
<li>  Gerald Melzer (Segunda ronda)
<li>  Guido Andreozzi (Primera ronda)
<li>  Marius Copil (Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Arad 2014